Плодовое тело:

 Плодовое тело гриба — репродуктивная часть организма гриба, образующаяся из переплетённых гиф мицелия.
 Плодовые тела слизевиков — спороносящие органы у слизевиков (миксомицетов), имеющие внешнее сходство с плодовыми телами некоторых грибов.